Allen-Gletscher steht für
Allen-Gletscher (Alaska)
Allen-Gletscher (Kanada)